Sphodros är ett släkte av spindlar. Sphodros ingår i familjen pungnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pungnätsspindlar
Sphodros